Stati Uniti d'America
 Elberta – città della Contea di Baldwin, Alabama
 Elberta – villaggio della Contea di Benzie, Michigan
 Elberta – census-designated place della Contea di Utah, Utah
 Sudafrica
 Elberta – città della Municipalità locale di Mogale City, Gauteng